Artykuł dotyczący sezonu 1999 Formuły 3000.

Zespoły i ich kierowcy

Kalendarz

Tablica wyników

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie
 Wszystkie zespoły używały nadwozi Lola B99/50, silników Zytek V8 i opon Avon;
 Marc Goossens został zdyskwalifikowany z Grand Prix Węgier z powodu nieregulaminowych amortyzatorów.

1999 w sportach motorowych
1999